Unconditional Love (с англ. безусловная любовь):

 Unconditional Love (песня Against Me!)
 Unconditional Love (песня Донны Саммер)
 Unconditional Love (песня Синди Лопер)
 Unconditional Love (песня Тупака Шакура)